Saku – miasto i gmina w Estonii, także browar.
 Saku – miasto w Japonii w Prefekturze Nagano.
 Saku (singel)
 Saku – fińskie imię, np. Saku Koivu